Parnay puede referirse a: 

 Parnay, comuna francesa situada en Cher.
 Parnay, comuna francesa situada en Maine y Loira.